Храпки́ — деревня в Киржачском районе Владимирской области России. Входит в состав Першинского сельского поселения. Население 167 человек (2010 год).

География 
Деревня расположена в 11 км от центра города Киржач.

История 
Деревня Храпково (в дальнейшем — Храпки) упоминается в сотной выписи за 1562 год среди вотчин Киржачского монастыря.

В XIX — начале XX века входила в состав Лукьянцевской волости Покровского уезда Владимирской губернии.

В начале XIX столетия жители деревни занимаются ворсовым тканием шёлка, Храпки были одной из «шелковых» деревень вдоль дороги, ведущей из Москвы в Киржач.

14 июля 2012 года жители Храпков праздновали 450-летие деревни.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Киржачского района
Населённые пункты Покровского уезда